Департамент Санта-Мария  () — департамент в Аргентине в составе провинции Кордова.

Административный центр — Альта-Грасия.

История 
В начале XIX века департамент Анехос полностью окружал столицу провинции. В 1858 году губернатор провинции Кордова  выделил столицу в отдельный департамент, а оставшуюся часть разделил по реке Рио-Примеро на департаменты Анехос-Норте («северный Анехос») и Анехос-Сур («южный Анехос»). В 1892 году, когда проходило празднование 400-летия открытия Америки Колумбом, губернатор  переименовал департамент Анехос-Норте в честь Колумба (который по-испански читается как «Колон»), а департамент Анехос-Сур — в честь его судна «Санта-Мария».

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Кордова.

Департамент граничит:
на севере — с департаментами Колон, Кордова
на востоке — с департаментами Рио-Примеро, Рио-Сегундо
на юге — с департаментами Каламучита, Терсеро-Арриба
на западе — с департаментом Сан-Альберто
на северо-западе — c департаментом Пунилья

Административное деление

Муниципалитеты
Альта-Грасия
Деспеньядорес
Лосада
Малагуэньо
Монте-Рало
Толедо
Коммуны
Анисакате
Боуэр
Дике-Чико
Фальда-дель-Кармен
Ла-Кумбресита

Ла-Пайсанита
Ла-Ранчерита
Ла-Серранита
Лос-Седрос
Потреро-де-Гарай
Рафаэль-Гарсия
Сан-Клементе
Валье-де-Анисакате
Вилья-Сьюдад-де-Америка
Вилья-дель-Прадо
Вилья-Ла-Больса
Вилья-Лос-Аромос
Вилья-Парке-Санта-Ана
Вилья-Сан-Исидро

Важнейшие населённые пункты

Примечания 

Департаменты провинции Кордова